Vucenovic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Vucenovic (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Mario Vucenovic (* 1999), österreichischer Fußballspieler